California Dreamin' (The Mamas and the Papas), een nummer van The Mamas and the Papas uit 1965

 California Dreaming (Wes Montgomery), een album van Wes Montgomery uit 1966
 California Dreaming (Amerikaanse film), een Amerikaanse speelfilm onder regie van Linda Voorhees uit 2007
 California Dreamin' (Roemeense film), een Roemeense speelfilm onder regie van Cristian Nemescu uit 2007
 California Dreamin', een aflevering van Welcome Back, Kotter uit 1975
 California Dreamin', een aflevering van The Cleveland Show (2013)